Kälvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kälvattnet (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18,8 ha)
Kälvattnet (Sidensjö socken, Ångermanland, 702457-162019), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,18 ha)
Kälvattnet (Sidensjö socken, Ångermanland, 703071-162384), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn